Хилман:

 Хилман — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США.
 Хилман — тауншип в округе Канейбек, Миннесота, США.
 Хилман — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.

См. также 
 Хиллман